Sezon 1940/1941 był pierwszym oficjalnym sezonem rozgrywek piłkarskich w Banowinie Chorwacji. Mistrzem Banowiny została drużyna Hajduka Split. O mistrzostwo walczyło 10 drużyn.

Tabela końcowa 

¹ - mecz z 10 listopada 1940 pomiędzy Hajdukiem Split a RNK Slit zakończył się po 82 minutach wynikiem 2:1 dla Hajduka, mecz ten został powtórzony 15 grudnia i zakończył się remisem 1:1.
² - mecz Građanski Zagrzeb − Slavija Varażdin z 27 października 1940, został zakończony już po pierwszej połowie spotkania wynikiem 1:0 dla drużyny Građanskiego, ze względu na silne opady deszczu. 17 listopada 1940 powtórzono mecz który zakończył się zgodnie z czasem gry wynikiem 2:0 dla Građanskiego Zagrzebia. Postanowiono zatem zsumować bramki z niedokończonego pierwszego spotkania, dzięki czemu wynik ostatecznie wyznaczono na 3:0 dla Građanskiego Zagrzebia.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki i tabela na rsssf.com, rsssf.com, [dostęp: 2017-10-22].
 , nk-maksimir.hr, [dostęp: 2017-10-22].

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Chorwacji
1940 w piłce nożnej
1941 w piłce nożnej